duch
 zjawa – ssak z rzędu nietoperzy
 Zjawa (ang. The Revenant) – film z 2015
 s/y Zjawa IV – polski jacht żaglowy

Zobacz też 
 zjawy